Pleister ist der Familienname von

 Christopher Pleister (* 1948), Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)
 Wilhelm Pleister (1902–1977), unter anderem Vorstandsvorsitzender der NORD/LB und Initiator des Ausbaus des Jagdschlosses Springe